USS "Pratt" (DE-363) – niszczyciel eskortowy. W służbie w latach 1944-1946
 USS "William V. Pratt" (DDG-44) – niszczyciel. W służbie w latach 1961-1991

Pratt